Domba (Cameroun), une localité du Cameroun
Domba (Comores), une commune des Comores
Domba (Mali), une commune du Mali